Garath steht für:

 Garath, Düsseldorfer Stadtteil
 Schloss Garath in Düsseldorf
 Haltepunkt Düsseldorf-Garath, S-Bahnhof